Версонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Версонне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя